Gai Cosconi, militar romà. Pretor el 89aC. Procònsol d'Il·liria el 79aC
 Gai Cosconi, magistrat romà. Tribú de la plebs el 59aC, edil curul el 57aC, jutge el 56aC i posteriorment edil altra volta
 Gai Cosconi, magistrat romà. Pretor el 63aC, procònsol de la Hispania Ulterior el 62aC. Morí el 59aC
 Gai Cosconi Calidià, orador romà